HMAS Platypus je lahko:
 HMAS Platypus (1917), ime ladje Kraljeve avstralske vojne mornarice
 HMAS Platypus (pomorska baza)

Platypus